Томкевич — польская фамилия.

Носители фамилии 
 Томкевич, Владислав (1899—1982) — польский историк, исследователь казачества.
 Томкевич, Игорь Станиславович (1930—1996) — советский театральный актёр, педогаг, народный артист РСФСР.